Live at the Fillmore en soortgelijke namen kan verwijzen naar de volgende live albums opgenomen in een van de volgende Amerikaanse concertzalen die alle drie bekendstaan als "the Fillmore":

 The Fillmore in San Francisco
 Fillmore East in New York
 Fillmore Auditorium in Denver